Z20 ou Z/20 peut faire référence à:
 Konica Minolta Dimage Z20, un appareil photographique numérique ;
 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles, d'après la classification internationale des maladies ;
 Toyota Soarer Z20 series, deuxième génération de la Toyota Soarer ;
 Voie Z/20, une voie parisienne du 20e arrondissement ;
 Z 20 Karl Galster, un destroyer de la Kriegsmarine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres